Salvard Lerr (azerbajdzjanska: Salvard Dağı) är ett berg i Azerbajdzjan. Det ligger i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Toppen på Salvard Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km. Salvard Lerr ingår i Zangezurskiy Khrebet.

Terrängen runt Salvard Lerr är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Yernjak Lerr,  meter över havet,  km sydost om Salvard Lerr. Runt Salvard Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kyulyus,  km sydväst om Salvard Lerr. 

Trakten runt Salvard Lerr består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Zangezurskiy Khrebet
Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 3000 meter över havet eller högre